Saladelos strangeoides är en snäckart som först beskrevs av Cox 1864.  Saladelos strangeoides ingår i släktet Saladelos och familjen Rhytididae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Lungsnäckor
strangeoides